Highland Heights kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Highland Heights (Kentucky)
Highland Heights (Ohio)